Notoclinus är ett släkte av fiskar. Notoclinus ingår i familjen Tripterygiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Notoclinus